Il singolare del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Agnieszka Radwańska che ha battuto in finale Vera Duševina 6-1, 6-1.

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Émilie Loit (quarti di finale)
  Kaia Kanepi (primo turno)

  Nathalie Dechy (primo turno) 
  Elena Vesnina (secondo turno) 
  Karin Knapp (Non ha partecipato) 
  Vera Duševina (finale) 
  Maria Elena Camerin (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2007